Rivière Saint-Cyr kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Saint-Cyr (vattendrag i Kanada, lat 46,18, long -77,63), Québec, 
 Rivière Saint-Cyr (vattendrag i Kanada, lat 49,32, long -75,32), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar